Bernardo de Irigoyen, località della provincia di Misiones
Bernardo de Irigoyen, località della provincia di Santa Fe

Persone
Bernardo de Irigoyen, politico argentino